Па́бло Сара́бия Гарси́я (, ; ) — испанский футболист, полузащитник английского клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» и национальной сборной Испании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Молодой полузащитник начинал карьеру в футбольной школе «Боадилья», после которой попал в систему мадридского «Реала». С 2009 по 2011 год он выступал за дубль мадридцев, «Кастилью». За главную команду клуба он дебютировал в декабре 2010 года в матче Лиги чемпионов с «Осером». 3 июля 2011 года Пабло перебрался в «Хетафе».

9 июня 2016 года Сарабия присоединился к «Севилье», подписав четырёхлетний контракт. 14 августа дебютировал за свой новый клуб в домашнем матче против «Барселоны» в первом игре на Суперкубок Испании. В сезоне 2018/19 забил 12 голов, уступив только Виссаму Бен-Йеддеру, на счету которого 18 голов.

2 июля 2019 года Сарабия за 20 млн евро перешёл во французский «Пари Сен-Жермен», с которым заключил пятилетний контракт. 5 октября 2019 года он забил свой первый гол в Лиге 1 в ворота «Анже», а также сделал две голевые передачи. 31 июля 2020 года он забил победный пенальти в финале Кубка Лиги против «Лиона» после ничьей 0:0 в основное и дополнительное время. Сарабия забил шесть голов в 27 матчах в первом сезоне за клуб.

1 сентября 2021 года Сарабия на правах аренды присоединился к португальскому клубу «Спортинг».

17 января 2023 года клуб Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» объявил о приобретении испанского полузащитника за 5 млн. евро. Контракт рассчитан на два с половиной года.

Карьера в сборной 
Пабло выступал за различные юношеские и молодёжные сборные Испании. В составе юношеской сборной Испании до 19 лет он выигрывал чемпионат Европы до 19 лет.

24 мая 2021 года Сарабия был включён Луисом Энрике на Евро-2020. Он забил гол в матче группового этапа чемпионата Европы в ворота Словакии. Позже он забил ещё один гол в 1/8 финала турнира в дополнительное время в ворота Хорватии.

Выступал на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В 1/8 финала испанцы уступили в серии пенальти марокканцам 0-3, Сарабия бил первым у испанцев, его удар парировал вратарь соперника Яссин Буну.

Статистика

Достижения 
«Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции (2): 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Франции (2): 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка французской лиги: 2019/20
 Обладатель Суперкубка Франции (3): 2019, 2020, 2022

Сборная Испании
 Чемпион Европы (до 19 лет): 2011

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»